Матри — многозначный термин.

 Матри (санскр. Mâtris) — богини-«матери» в индийской мифологии.
 Матри (дождливый) — в колене Вениаминове глава племени, из которого происходил Саул ().

Фамилия
 Матри, Алессандро (род. 1984) — итальянский футболист.
 Матри, Махмуд (1897—1972) — тунисский врач и политический деятель.
 Матри, Ферид  (род. 1994) — швейцарско-тунисский футболист.

См. также 
 Матра (значения)